Пичкиря́с — река в Рязанской области и Республике Мордовия, левый приток Вада. Длина — 20 км, площадь водосборного бассейна — 95 км².

Течение 
Река берёт начало из родника вблизи села Грачёвка Сасовского района Рязанской области, течёт на восток по Окско-Донской равнине через деревню Каменка, село Пичкиряево и деревню Горбуновка. 

После деревни Грачёвка река поворачивает направо, огибая деревню Каменка. Далее течение реки зигзагообразное, в некоторых местах — прямое. После деревни Горбуновка делает резкий поворот налево и впадает слева в реку Вад вблизи села Каргашино. 

Имеет двустороннюю пойму до 120 метров шириной, местами заболоченную. Питание поверхностное, частично грунтовое. Долина реки близка к трапециевидной форме, с пологими и умеренными склонами, шириной около 1 км.

Значительным правым притоком является ручей Старая Речка, левыми притоками — ручьи Водокачка и Таракановка, находящиеся на территории села Пичкиряево.

Населённые пункты 
На реке находятся:
 п. Грачёвка
 д. Каменка
 с. Пичкиряево
 д. Горбуновка
 с. Каргашино

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Притоки Вада
Реки Рязанской области
Реки Мордовии